Jadwiga Muszyńska – polska harcerka
 Jadwiga Muszyńska – polska historyk